Le Jour de la mer est une célébration bolivienne commémorant la perte de l'accès à la mer de la Bolivie.
 Le Jour de la mer est un jour férié au Japon célébré le  du mois de juillet.